Edoardo Garrone (1906-1963) – imprenditore italiano, fondatore della ERG
 Edoardo Garrone (1961-) – imprenditore italiano, nipote del precedente e Presidente della ERG
 Edoardo Garrone, detto Dino (1904-1931) – critico letterario e scrittore italiano